Алберт II може да се односи на следеће владаре:

 Алберт II Горички († 1304)
 Алберт II, војвода Аустрије (1298–1358)
 Алберт II Немачки (1397—1439)
 Алберт II Мекленбуршки
 Алберт II од Намира
 Алберт II од Белгије, краљ Белгије од 1993. до 2013.
 Алберт II, кнез од Монака (1958–), кнез Монака